Митов — болгарская фамилия. Известные носители:

 Митов, Антон (1862—1930) — болгарский художник, педагог, общественный деятель, член-корреспондент Болгарской АН.
 Митов, Борис (1891—1963) — болгарский художник, лауреат Димитровской премии.
 Митов, Даниэль (род. 1977) — болгарский политик и политолог.
 Митов, Димитар Василев (род. 1969) — болгарский футболист.
 Митов, Тодор Зафиров (1865—?) — болгарский военный деятель, генерал-майор.
 Митов, Тома (1882—1908) — болгарский революционер.